Publio Cornelio Escipión Nasica puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Cornelio Escipión Nasica.— Cónsul en el año 191 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Nasica (cónsul 111 a. C.).— Cónsul en el año 111 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Nasica (cónsul 52 a. C.).— Cónsul en el año 52 a. C. Conocido como Metelo Escipión.
 Publio Cornelio Escipión Nasica (pretor).— Pretor alrededor del año 93 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Nasica Córculo.— Cónsul en los años 162 y 155 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Nasica Serapión.— Cónsul en el año 138 a. C.